ДИСС — доплеровский измеритель скорости и сноса на самолёте 
 Дисс — направление в хип-хопе